Koroi ist der Familienname folgenden Personen:

 Sevanaia Koroi, fidschianischer Rugbyspieler
 Taniela Koroi (* 1990), fidschianischer Rugbyspieler
 Tevita Koroi (* 1994), fidschianischer Fußballspieler